Palacio Piria puede a referirse:

Palacio Piria, antigua residencia montevideana, actual sede de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay;
Palacio Piria, edificio en Ensenada, Provincia de Buenos Aires, Argentina;
Castillo de Piria, edificio en las cercanías de Piriápolis, departamento de Maldonado, Uruguay.